UDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Užhorod (Ucraina)